«Самоедский мальчик» — советский мультипликационный фильм.

Сюжет 
Ненецкий мальчик Чу разоблачает жадного шамана, обманывавшего людей, после чего, унесённый на льдине в открытое море и спасённый советскими моряками, попадает в Ленинград, где поступает на рабфак, учится и думает вернуться в родное стойбище строить новую жизнь.

Создатели 
Сценаристы, режиссёры и художники: Николай и Ольга Ходатаевы, Валентина и Зинаида Брумберг
Художник-мультипликатор: В. Семёнов
Звукорежиссёр: Н. Тимарцев
Композитор: Леонид Половинкин

Технические данные 
 чёрно-белый, рисованный, немой (с титрами)
 в 1931 году озвучен, режиссёр звукового варианта Н. Бравко

Оценки критиков
Стала все заметнее и ярче проявлять себя детская мультипликация. В 20-е годы она представлена такими, например, талантливыми рисованными фильмами, как «Каток» Д. Черкеса и И. Иванова-Вано, «Тараканище» А. Иванова, «Самоедский мальчик» Н. Ходатаева, О. Ходатаевой, В. и 3. Брумберг. Эти картины несут на себе черты стилистической законченности и оригинальности. В «Самоедском мальчике» интересно использованы образы самобытного изобразительного искусства северных народов.

 Фильм «Самоедский мальчик отлично смотрится и сегодня благодаря изысканной графике в стиле ненецких рисунков и гравировок на кости. Печать на тонком целлюлоиде, ювелирная штриховка создавали эффект кисеи, внутренней пульсации кадра...

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1928 года
Чёрно-белые мультфильмы СССР
Немые мультфильмы СССР
Мультфильмы В. и З. Брумберг
Мультфильмы Ольги Ходатаевой
Мультфильмы общества «Совкино»
Антирелигиозные мультфильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1920-х годов